William Johnson (1715–1774) – wojskowy i przedstawiciel administracji kolonialnej Imperium Brytyjskiego w Ameryce Północnej
 William Johnson (1771–1834) – amerykański prawnik
 William Johnson (1871–1916) – australijski polityk, poseł z okręgu Robertson
 William B. Johnson (ur. 1944) – amerykański matematyk, odznaczony medalem im. Stefana Banacha
 William Johnson (1947–2005) – amerykański pływak